Název Kněžská hora má více kopců, vrchů či hor:

 Kněžská hora (Benešovská pahorkatina) (555,6 m) – vrchol v Březnické pahorkatině, západně od Bratřejova v okrese Příbram
 Kněžská hora (Horažďovická pahorkatina) (565,0 m) – vrchol v Horažďovické pahorkatině, jihovýchodně od Újezdce v okrese Strakonice
 Kněžská hora (Chudenická vrchovina) (690,9 m) – vrchol v Chudenické vrchovině, jihozápadně od Branišova v okrese Domažlice
 Kněžská hora (Nepomucká vrchovina) (591,0 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severozápadně od Řesanic v okrese Plzeň-jih
 Kněžská hora (Radyňská pahorkatina) (554,8 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Balkov v okrese Klatovy